Morhard ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Morhard (1554–1631), deutscher Mediziner
 Jürgen Morhard (* 1956), deutscher Diplomat

Morhard ist außerdem eine alternative Schreibweise des Namens von:

 Peter Mohrhardt († 1685), deutscher Komponist und Organist